Резолюция ES‑11/1 на Общото събрание на ООН е резолюция от единадесетата извънредна специална сесия на Общото събрание на ООН, приета на 2 март 2022 г. Тя осъжда нахлуването на Русия в Украйна и изисква пълно изтегляне на руските сили и отмяна на решението си да признае самопровъзгласилите се народни републики Донецк и Луганск. Параграф 10 от Резолюцията на Общото събрание на ООН от 2 март 2022 г. потвърждава участието на Беларус в незаконно използване на сила срещу Украйна. Резолюцията е приета със 141 гласа „за“, 5 „против“ и 35 „въздържали се“.

Гласуване

Източници 

Резолюции на Общото събрание на ООН
Външна политика на Русия
Външна политика на Украйна
2022 година в Европа
Руско-украинска война